Egemen ist ein türkischer, männlicher Vorname mit der Bedeutung „beherrschend, dominierend“, der auch als Familienname vorkommt. Der Name hat seinen Ursprung in der altgriechischen Sprache (ἡγεμών hēgemṓn‚ Führer, Anführer) und fand über das Französische (Hégémon) Einzug in die türkische Sprache.

Namensträger

Männlicher Vorname 

 Egemen Bağış (* 1970), türkischer Politiker
 Egemen Gençalp (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Egemen Güven (* 1996), türkischer Basketballspieler
 Egemen Korkmaz (* 1982), türkischer Fußballspieler
 Egemen Kulaç (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Egemen Taşboğa (* 1986), türkischer Eishockeyspieler

Familienname 
 Sibel Egemen (* 1958), türkische Popsängerin

Siehe auch 
 Egemen Qazaqstan, Zeitung in Kasachstan

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname